Robert Mugabe – politico zimbabwese
 Mugabe – titolo onorifico del sovrano dello stato ugandese di Ankole